Ptschelnik heißen die Orte
 Ptschelnik (Dobritsch) in Bulgarien
 Ptschelnik (Warna) in Bulgarien

Ptschelnik ist der Familienname von
 Darja Ptschelnik (* 1981), weißrussische Hammerwerferin